Tošić (en cirílico: Тошић) es un apellido de origen serbio que puede referirse a cualquiera de las siguientes personas:

 Duško Tošić, futbolista serbio que juega en el Werder Bremen.
 Jelena Kostanić Tošić, tenista croata.
 Zoran Tošić, futbolista serbio que juega en el PFC CSKA Moscú.